Koudenburg (Ooststellingwerf)
 Koudenburg (Ameland)
 Janine Koudenburg, Nederlands kortebaanschaatser